Spanje:
 L'Hospitalet de Llobregat, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona, in de regio Catalonië
Station L'Hospitalet de Llobregat, een metrostation in L'Hospitalet de Llobregat
CE L'Hospitalet, een voetbalclub in L'Hospitalet de Llobregat
 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona, in de regio Catalonië
L'Hospitalet de l'Infant, een badplaats in de gemeente Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Frankrijk:
 L'Hospitalet (Alpes-de-Haute-Provence), een gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 L'Hospitalet-du-Larzac, een gemeente in het Franse departement Aveyron
 L'Hospitalet-près-l'Andorre, een gemeente in het Franse departement Ariège
 Lhospitalet, een gemeente in het Franse departement Lot